Il termine Goldsmith può riferirsi a:

Geografia 
 Goldsmith – comunità non incorporata dell'Indiana
 Goldsmith –  frazione di Franklin, contea di Franklin, New York
 Goldsmith – centro abitato del Texas

Persone 
 Barbara Goldsmith – scrittrice e saggista statunitense (1957-2012)
 Carol Elizabeth Goldsmith – madre di Catherine Middleton, duchessa di Cambridge (1955-  )
 Cele Goldsmith Lalli – curatrice editoriale statunitense (1933-2002)
 Clio Goldsmith – attrice francese (1957-  )
 Harold Goldsmith – schermidore statunitense (1930-2004)
 Jerry Goldsmith – compositore e direttore d'orchestra statunitense (1929-2004)
 Joel Goldsmith – compositore statunitense (1957-2012)
 Kenneth Goldsmith – poeta statunitense (1961-  )
 Oliver Goldsmith – scrittore irlandese (1730-1774)
 Olivia Goldsmith – scrittrice statunitense (1949-2004)
 Paul Goldsmith – pilota motociclistico ed automobilistico statunitense (1925-  )
 William Goldsmith – batterista statunitense (1972-  )
 Zac Goldsmith – politico britannico (1975)

Personaggi immaginari 
 Amshel Goldsmith – personaggio dell'anime e manga BLOOD+
 Solomon Goldsmith – personaggio dell'anime e manga BLOOD+

Sport e giochi 
 Difesa Goldsmith – apertura scacchistica di gioco semiaperto

Pagine correlate 
Goldsmiths